Arrested Development – gruppo hip hop statunitense.
Arrested Development - Ti presento i miei – serie televisiva statunitense.